Metasequoia, een geslacht van bomen, waarvan nog maar één soort bestaat, de watercipres
 de boom die tot dat geslacht hoort: Watercipres (Metasequoia glyptostroboides) 
 Metasequoia (software), een 3D-programma